Нати:

Япония 
 — японский топоним и название:
 Нати — японский тяжёлый крейсер, второй заложенный и первый вступивший в строй представитель типа «Мёко».
 Нати — самый высокий водопад Японии (префектура Вакаяма)
  — река, на которой расположен водопад Нати
  — гора в префектуре Вакаяма
 Нати — часть города Натикацуура, до 1955 года являвшаяся отдельным посёлком

Прочее 
 Нати () — община в уезде Синман, провинция Хазянг, Вьетнам.
 Нати, Джермано — политический деятель Эритреи.

См. также 
  — аббревиатура.